Enrique Villegas puede referirse a:

 Enrique Villegas Vélez (1923-2015), autor de renombre del Carnaval de Cádiz; 
 Enrique "Mono" Villegas (1913-1986), pianista argentino;
 Enrique Villegas Encalada (1839-1916), político chileno - ministro de Chile (durante 1901-1902, 1905);
 Enrique Villegas Echiburú (1874-1934), político chileno - ministro y embajador, hijo del anterior.

en:Enrique Villegas